El término cottolengo (o cotolengo) comúnmente se refiere a una institución que acoge discapacidades psíquicas y/o físicas; el término tiene su origen en el centro fundado en el siglo XIX en Turín por San Giuseppe Benedetto Cottolengo, llamado Casita de la Divina Providencia.

 Servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre, obra fundada en Barcelona sobre el tipo de Cottolengo de Turín.

 Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), presbítero italiano, fundador de la Casita de la Divina Providencia y de las congregaciones vinculadas a ella: hermanos, monjas y sacerdotes de Cottolengo. Fue proclamado santo por el Papa Pío XI en 1934. Su memorial litúrgico cae el 30 de abril.
 Agostino Cottolengo (1794-1853), pintor italiano, hermano del anterior.

 Gottolengo, municipio de la provincia de Brescia, Lombardía, Italia.